Oshana può riferirsi a diverse cose:
 il fiume Oshana, in Africa
 la Regione dell'Oshana, regione della Namibia